Jacques Vaillant ist der Name folgender Personen:

* Jacques Vaillant (Maler) (1643–1691), niederländischer Maler
 Jacques Vaillant (Sänger) (* 1952), französischer Sänger